BAHD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 15-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 780 амінокислот, а молекулярна маса — 84 652.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, регуляторів хроматину, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Транскрипційні фактори